autostrada A43 – autostrada we Francji
 autostrada A43 – autostrada w Niemczech
 autostrada A43 – autostrada w Portugalii